Circleville désigne plusieurs noms de lieu aux États-Unis d’Amérique :

 Circleville, localité du comté de Rush, dans l'État de l'Indiana
 Circleville, petit village du comté de Jackson, dans l'État du Kansas
 Circleville, localité du comté de Cap-Girardeau, dans l'État du Missouri
 Circleville, petit village du comté d'Orange, dans l'État de New York
 Circleville, ville siège du comté de Pickaway, dans l'État de l'Ohio
 Circleville, localité du comté de Westmoreland, dans le Commonwealth de Pennsylvanie
 Circleville, localité du comté de Williamson, dans l'État du Texas
 Circleville, petite ville du comté de Piute, dans l'État de l'Utah
 Circleville, localité du comté de Loudoun, dans le Commonwealth de Virginie
 Circleville, localité du comté de Pendleton, dans l'État de Virginie-Occidentale

Homonymie de localités aux États-Unis